Дару — острів в Торресовій протоці, що належить Папуа Новій Гвінеї.
 Дару — місто в Західній провінції Папуа Нової Гвінеї.
 Дару — місто в Сьєрра-Леоне.
 Дару - правитель держави Пекче на Корейському півострові у I столітті нової ери